Aria je hudební album skupiny Asia. Vydáno bylo v roce 1994.

Seznam skladeb 
 "Anytime" - 4:57
 "Are You Big Enough?" – 4:07
 "Desire" – 5:20
 "Summer" – 4:06
 "Sad Situation" – 3:59
 "Don't Cut the Wire (Brother)" – 5:20
 "Feels Like Love" – 4:49
 "Remembrance Day" – 4:18
 "Enough's Enough" – 4:37
 "Military Man" – 4:10
 "Aria" – 2:27

Alba z roku 1994
Alba skupiny Asia
Alba, která produkoval Geoff Downes
Alba Inside Out Music